Princip superpozice nebo jen superpozice může být:

 Princip superpozice sil v klasické mechanice 
 Princip superpozice pro elektrostatické pole
 Princip superpozice pro stacionární magnetické pole
 Kvantová superpozice v kvantové mechanice
 Superpozice v elektrotechnice
 Superpozice v geologii
 Superpozice řádů – v architektuře uspořádání klasických řeckých sloupových řádů